«Постоянные любовники» () — французская кино-драма режиссёра Филиппа Гарреля с Луи Гаррелем в главной роли. Мировая премьера состоялась в конкурсной секции 62-го Венецианского кинофестиваля 3 сентября 2005 года. Фильм был выпущен во Франции 26 октября 2005 года.

Сюжет 
Главный герой, Франсуа встречает Лили, в которую влюбляется. Их страстные отношения протекают на фоне майских событий в Париже 1968 года, участниками которых они являются.

В ролях

Награды 
 2005 — «Серебряный лев» за лучшую режиссёрскую работу 62-го Венецианского кинофестиваля (Филипп Гаррель)
 2005 — «Золотые Озеллы» за уникальное техническое содействие 62-го Венецианского кинофестиваля
 2005 — номинация на «Золотого льва» 62-го Венецианского кинофестиваля
 2005 — приз Луи Деллюка
 2006 — Премия международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) Европейской киноакадемии
 2006 — «Сезар» Самому многообещающему актёру (Луи Гаррель)
 2006 — номинация на «Сезар» Лучшему оператору (Вильям Любчанский)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 2009 года
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma